Hem – grupa prostetyczna (niebiałkowa część) wielu enzymów
 Hem – miejscowość we Francji, w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Hem – miejscowość w Danii, w regionie Jutlandia Środkowa, w gminie Skive
 HEM – (ang. Habitation Extension Module) zaproponowane przez brytyjskich naukowców w 2007/2008 moduły mieszkaniowe dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Miałyby zostać skonstruowane, dostarczone rosyjskimi rakietami i dołączone w orbicie do obecnej stacji kosmicznej ok. roku 2011.
 Hem – alternatywno-folkowa indie  grupa muzyczna z Nowego Jorku, m.in. z Sally Ellyson w roli wokalistki. Albumy: Rabbit Songs (2002), Eveningland (2004), No Word From Tom (2006), Funnel Cloud (2006).